Джованні Батіста Віотті — італійський скрипаль та композитор.
 Джованні Батіста Мартіні — італійський музикант і музичний педагог.
 Джованні Батіста Пешетті — італійський композитор і органіст.
 Джованні Батіста Рубіні — італійський співак-тенор.
 Джованні Батіста Сальві — італійський живописець.

 Вільям Роша Батіста — бразильський футболіст.
 Мічель Батіста — кубинський борець вільного стилю.
 Серхіо Батіста — аргентинський футболіст.
 Фульхенсіо Батиста — 10-й і 12-й президент Куби.
 Хосе Батіста (1962) — уругвайський футболіст.

Португальські прізвища
Іспанські прізвища
Італійські прізвища